Arne eller Arné kan avse:

 Arne – ett fornnordiskt namn
 Arne, Dorset – en ort i Dorset,  England
 Arné – en kommun i Hautes-Pyrénées, Frankrike